McSweeney est un patronyme porté notamment par :

 Alex McSweeney (1984-), acteur britannique et professeur universitaire ;
 John McSweeney Jr. (1915-1999), monteur américain ;
 Mary Ann McSweeney (1962-), joueuse de contrebasse et compositrice américaine
 Paul McSweeney, arbitre américain de football ;
 Peter McSweeney (1842-1921), marchand et homme politique canadien ;
 Seán McSweeney (1935-2018), peintre irlandais.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme